Die 26. Skeleton-Weltmeisterschaft fand vom 13. bis zum 26. Februar 2017, parallel zur Bob-Weltmeisterschaft 2017, auf der Kunsteisbahn Königssee statt.

Vergabe 
Als Austragungsort war ursprünglich das für die Olympischen Winterspiele 2014 erbaute Sliding Center Sanki in Krasnaja Poljana in der Nähe von Sotschi vorgesehen. Die russische Stadt hatte sich bei der Sitzung des Bob- und Skeleton-Weltverbandes IBSF im Juni 2013 in Gdynia gegen die Bewerbungen von Altenberg, Lake Placid (USA) und Whistler (Kanada) durchgesetzt. Aufgrund der Erkenntnisse des am 9. Dezember 2016 veröffentlichten McLaren-Reports zum systematischen Doping in Russland entzog der Weltverband wenige Tage später dem Land die Austragung beider Veranstaltungen. Sowohl Lettland als auch Südkorea hatten im Vorfeld angekündigt, an einer Weltmeisterschaft in Sotschi nicht teilnehmen zu wollen. Am 19. Dezember 2016 gab die IBSF bekannt, dass die Titelkämpfe nach Königssee vergeben wurden.

Teilnehmende Nationen

Medaillenspiegel

Ergebnisse

Frauen 
Wegen starkem Schneefall wurde der zweite Lauf annulliert.
Datum: 24. und 25. Februar 2017

Männer 

Datum: 24. und 26. Februar 2017

Teamwettbewerb 

Datum: 19. Februar 2017 
Im Mannschaftswettbewerb traten jeweils ein Skeletonpilot, eine Skeletonpilotin sowie ein Frauen- und ein Männer-Zweierbob an. Die Ergebnisse dieser vier Läufe wurden addiert.

Die russischen Mannschaften wurden später aufgrund von Dopingvorkommnissen nachträglich disqualifiziert.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ergebnisse der Frauen auf der Webseite der IBSF
 Ergebnisse der Männer auf der Webseite der IBSF
 Ergebnisse des Mannschaftswettbewerbs auf der Webseite der IBSF

Einzelnachweise 

2017
Sportveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Schönau am Königssee
Skeleton (Deutschland)
Kunsteisbahn Königssee